Las Rozas de Madrid
Las Rozas (Cantabrië), hoofdplaats van de gemeente Las Rozas de Valdearroyo

Zie ook
Rozas (doorverwijspagina)